Paolo est un prénom italien dérivé du latin Paulus porté par différentes personnes :
 Paolo (-1181), cardinal du  ;
 Paolo Boï, joueur d'échecs italien ;
 Pier Paolo Pasolini, écrivain, scénariste et metteur en scène italien ;
 Paolo Bettini, coureur cycliste italien ;
 Paolo Uccello, peintre italien ;
 Paolo Sarpi, historien vénitien ;
 Paolo Maldini, joueur de football italien ;
 Paolo Toscanelli, astronome, un cartographe et un médecin florentin du  ;
 Paolo Conte, chanteur italien ;
 Paolo Barilla, pilote automobile italien.

Personnage de fiction 
 Paolo, personnage de la saga Dune
 Paolo Capaldi, personnage de la BD Les Démons d'Alexia

Voir aussi 
 
 

ko:파올로